Zapis Hilla – system zapisu wzorów związków chemicznych
Miasta w USA:
 Hill – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Hill – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Gminy w USA:
 Hill (ang. Hill Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Hill (ang. Hill Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pulaski
 Hill (ang. Hill Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
 Hill (ang. Hill Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Hill (ang. Hill Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 Hill (ang. Hill Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Hill (ang. Hill Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Hill (ang. Hill Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Hill (ang. Hill Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hill (ang. Hill County) – w stanie Montana
 hrabstwo Hill (ang. Hill County) – w stanie Teksas
W Wielkiej Brytanii:
 Hill – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Hill – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)